Электропоезд серии E5 сети Синкансэн — электропоезда, строящиеся для японской сети высокоскоростных железных дорог Синкансэн. Строительство началось с 2009 года, в эксплуатацию был принят 5 марта 2011 года. Сервис получил название Хаябуса. Существуют 2 серии поездов: S11 (предварительное производство, с июня 2009) и U2 (серийное производство, с ноября 2010). Поезда выпускаются для JR East, для использования на линии Тохоку-синкансэн от Токио до Син-Аомори. Изначально, с 2011 по 2013 год, эксплуатационная скорость составляла 300 км/ч, а с 2013 года скорость увеличена до 320 км/ч.

История 

Предварительная серия S11 была поставлена в депо Сендая в мае 2009 года, для проведения испытаний на линии Тохоку-синкансэн. Вагоны с 1 по 5 были построены Hitachi в префектуре Ямагути, а вагоны с 6 по 10 были построены Kawasaki Heavy Industries в префектуре Хёго. Серия S11 впервые появилась на станции Токио 9 декабря 2009 года.

Первая серийная модель U2 была доставлена в депо Сендая в ноябре 2010 года.

На модели Е5 базируется поезд H5 компании JR Hokkaido, имеющий лишь минимальные технические отличия.

История производства

Внешний вид 

Внешний дизайн и технологии используемые в поездах данной серии были взяты от прототипа скоростного поезда Fastech 360. Сам поезд серии Е5 будет раскрашен в подобной цветовой схеме, а именно, верхняя часть зеленого цвета, нижняя часть белого цвета и оба эти цвета будут разделены розовой полосой.

Интерьер 

Поезда серии E5 будут иметь сразу 3 класса обслуживания:

Standard — наиболее дешевый класс (вагоны с 1 по 8), расстояние между сидениями 1040 мм.

Green — более роскошный (вагон 9), расстояние между сидениями 1160 мм, ширина места 475 мм, откидывается на угол до 31 градуса. 

Gran Class — самый роскошный (вагон 10), а следовательно самый дорогой класс, расстояние между сидениями 1300 мм, ширина места 520 мм, откидывается на угол до 45 градусов. Серия S11 не имеет данного класса.

См. также 
 Электропоезда Синкансэн: E1, E2, E3, E4.

Примечания 

E5
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 2009 году
E5